Zakręt –
 «miejsce, w którym droga, rzeka itp. zmienia kierunek»
 «zmiana kierunku poruszania się»
 «moment, w którym następuje radykalna zmiana»

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest i ich 3

 Zakręt – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Wiązowna
 Zakręt – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pułtusk
 Zakręt – część wsi Rosocha w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Piecki

Inne 
 Zakręt – polski film z 1977 roku

Zobacz też 
 Zakret – część Wilna
 Zakręta – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski

Przypisy